Commentarius può riferirsi a:

 Commentarius di Giulio Cesare
 Commentarius''''' di Numa Pompilio